Bethlen Elek (1478–1541 után) Szapolyai János idején erdélyi alvajda
Bethlen Elek (1643–1696) főispán, történetíró
Bethlen Elek (1777–1841) császári és királyi kamarás, író